Polystomatidae är en familj av plattmaskar. Polystomatidae ingår i ordningen Polyopisthocotylea, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Polystomatidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Polystomatidae